Benoît Paire era il detentore del titolo nell'ultima edizione disputata nel 2019, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

David Goffin ha sconfitto in finale Alex Molčan con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Fabio Fognini (ritirato)
  Albert Ramos Viñolas (primo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)

  Botic van de Zandschulp (quarti di finale) 
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Laslo Đere (semifinale) 
  Tallon Griekspoor (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

  Vít Kopřiva (secondo turno) 
  Pavel Kotov (secondo turno)

Lucky loser 

  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)

Alternate 

  Stefano Travaglia (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Elliot Benchetrit (primo turno)

  Malek Jaziri (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Grand Prix Hassan II 2022